Beloit kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Beloit
Beloit (Kansas)
Beloit (Ohio)
Beloit (Wisconsin)